Steffi Graf e Gabriela Sabatini hanno battuto in finale Larisa Savchenko e Nataša Zvereva 6-3, 1-6, 12-10.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (terzo turno)
 Assente
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (Campionesse)
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Jana Novotná /  Catherine Suire (terzo turno)
 Eva Pfaff /  Liz Smylie (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Robin White (primo turno)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (semifinali)

 Rosalyn Fairbank /  Gigi Fernández (quarti di finale)
 Leila Meskhi /  Svetlana Parkhomenko (secondo turno)
 Larisa Savchenko /  Nataša Zvereva (finale)
 Hana Mandlíková /  Barbara Potter (secondo turno)
 Chris Evert /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (terzo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan /  Tine Scheuer-Larsen (terzo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1988